La palabra omega puede hacer referencia a:

Omega (Ω ω), la vigésimo cuarta y última letra del alfabeto griego.
 El ohmio u ohm (símbolo Ω), la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades.
 El Número Omega o Constante de Chaitin.
 El primer ordinal infinito.

Música 
Omega, álbum de Epica.
Omega, álbum de WarCry.
Omega, álbum de Asia.
Omega, álbum de Enrique Morente.
Omega, álbum del grupo sueco de rock Alyson Avenue.

Toponimia

en Estados Unidos 
Omega, localidad en el estado de California.
Omega, localidad en el estado de Georgia.
Omega, localidad en el estado de Indiana.
Omega, localidad en el estado de Oklahoma.

Miscelánea 
Omega, una firma suiza de relojes de lujo.
Omega, extensión de la tipografía TeX.
OMEGA, es un circuito independiente de lucha libre profesional.
Opel Omega, un automóvil de turismo del fabricante alemán Opel.
Omega, un automóvil de turismo del fabricante estadounidense Chevrolet.
Omega Rojo, supervillano del universo de Marvel Comics.
Omega, personaje de la saga de Megaman.
Omega, receptor de comunicaciones multibanda para radioaficionados.
Omega, cantante dominicano de merengue urbano, también conocido como "El Fuerte".
Omega, Alter-Ego Femenino del Roquero Marilyn Manson, que se caracteriza por su cabello rojo.
Kenny Omega, luchador profesional canadiense.